Die Wysschaja Liga 1986 war die 49. Saison der höchsten sowjetischen Fußballliga. Sie begann am 1. März und endete am 7. Dezember 1986.

Das Saisonende war für den 22. November 1986 geplant. Jedoch musste Dynamo Kiew noch drei Spiele nachholen. Das letzte davon am 7. Dezember gegen Dynamo Moskau, das vor dem Spiel die Tabelle anführte. Kiew gewann dieses Match mit 2:1 und sicherte sich damit zum zwölften Mal die sowjetische Fußballmeisterschaft.

Modus 
Teilnehmer waren die besten 16 Mannschaften der Vorsaison. Diese spielten jeweils zweimal gegeneinander. Die letzten zwei Teams stiegen ab. Die Anzahl der Unentschieden, für das ein Team Punkte bekam, war auf zehn Remis begrenzt. Jedoch waren Dynamo Kiew und Dnjepr Dnjepropetrowsk von dieser Regelung ausgenommen, da sie mindestens zwei Spieler für die sowjetische Fußballnationalmannschaft abstellte.

Abschlusstabelle 
||Republik
 || UKR
 || RUS
 || RUS
 || RUS
 || GEO
 || UKR
 || KAZ
 || LTU
 || RUS
 || BLR
 || UKR
 || UKR
 || AZE
 || ARM
 || UKR
 || GEO

Kreuztabelle

Weblinks 
 Table of Honor auf soccerlibrary.free.fr
 Sowjet Union 1986 auf rsssf.com
 Meisterschaft 1986 auf footballfacts.ru (russisch)

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1986
1986